Chloris bezeichnet in der griechischen Mythologie:
 die Göttin der blühenden Natur, siehe Flora (Mythologie)
 Chloris (Tochter des Teiresias), mit Poseidon Mutter des Periklymenos, des Verteidigers von Theben
 Chloris (Tochter des Orchomenos), von Ampykos Mutter des Mopsos
 Chloris (Tochter des Amphion), Gattin des Neleus
 die jüngste Tochter der Niobe, siehe Meliboia (Niobide)

Chloris bezeichnet außerdem:
 (410) Chloris, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Chloris (Gras), eine Grasgattung
 Chloris (Vogel), die Vogelgattung der Grünfinken